Samaritanus ist der Name folgender Personen:

 Adalbertus Samaritanus († wohl vor 1150), mittelalterlicher Autor

Siehe auch:
 Samaritanischer Pentateuch